Варпалота () — город на западе Венгрии в медье Веспрем. Четвёртый по населению город медье. Население — 21 060 человек (2006).

Расположен в 25 километрах на северо-восток от столицы медье — Веспрема и в 20 километрах к западу от Секешфехервара. Через город проходят автомагистраль Е66 Секешфехервар-Веспрем-Кёрменд-Ильц и железнодорожная трасса Секешфехервар-Веспрем-Целльдёмёльк.

Город образован в 1952 году путём объединения трёх небольших посёлков — Варпалота, Пет и Инота. В советский период в его окрестностях разрабатывались месторождения лигнита. В самом городе построено несколько больших индустриальных предприятий. После падения советского строя шахты были закрыты, что вызвало большой отток местного населения.

Главная достопримечательность города — хорошо сохранившийся средневековый замок. Неподалёку от Варпалоты находится крепость Баторкё 1288 года постройки.

Население

Города-побратимы

Примечания 

 
Города Венгрии